Лига Ирландии 1951/1952 () — 31-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Корк Атлетик» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1951/1952
Ирландия
Ирландия
1951 год в Ирландии
Спорт в Ирландии в 1952 году